Osoby o tym nazwisku:
 Bob Baetens (1930–2016) − belgijski wioślarz, olimpijczyk
 Seppe Baetens (ur. 1989) − belgijski siatkarz
 Veerle Baetens (ur. 1978) – belgijska aktorka